Ивацевичский районный историко-краеведческий музей () — историко-краеведческий музей в городе Ивацевичи Брестской области Республики Беларусь.

Музей создан на базе музея пионера-героя Николая Гойшика 16 марта 1993 года решением исполнительного комитета Ивацевичского района. В 1996 году в ведение музея передан филиал «Хованщина» (мемориальный комплекс партизанской славы) в деревне Корочин, ранее управлявшийся Брестским областным краеведческим музеем. Нынешнее здание постройки 1946 года музей получил в 2009 году.

На здании музея установлена памятная доска генералу-лейтенанту, Герою Советского Союза Николаю Мультану.

В 2016 году музей посетили 16,7 тыс. человек, а в 2019 году - 19,9 тыс. человек.

Примечания

Ссылки 
 Ивацевичский историко-краеведческий музей  на сайте Ивацевичского райисполкома.

Музеи Брестской области